Гірін Дмитро Андрійович (1921—1973) — старший сержант РА Герой Радянського Союзу.
 Гірін Іван Якович (1934—1987) — радянський льотчик Герой Соціалістичної Праці.
 Гірін Михайло Микитович (1923—1988) — старшина РА Герой Радянського Союзу.